Пасажир - людина, яка перебуває у будь-якому транспорті (не за кермом).

Пасажир — користувач транспортного засобу. На відміну від водія не керує транспортним засобом.

 Пасажири (оповідання) — твір Роберта Сільвеберґа
 Пасажир з Франкфурта — роман Агати Крісті

Фільми 

 Пасажири (фільм, 2008) — драма Родріго Гарсіа
 Пасажири (фільм, 2009) — латвійський фільм 2009 року
 Пасажири (фільм, 2016) (інша назва «Пробудження») — науково-фантастичний фільм Мортена Тильдума
 Пасажир 57 — бойовик 1992 року
 Пасажир дощу — фільм режисера Рене Клемана